Die Butine sind eine Stoffgruppe aus der Gruppe der Alkine. Sie besteht aus zwei isomeren Verbindungen mit der Summenformel C4H6:
 1-Butin
 2-Butin
die sich wegen der Lage der Dreifachbindung in ihren Reaktionen deutlich unterscheiden.

Butine sind in Wasser schwer löslich, aber in Ethanol und Ether gut. Sie sind leicht entzündlich und verbrennen mit rußender Flamme.

Einzelnachweise 
 Lexikon der Chemie (Spektrum)

 Butine
Stoffgruppe